Kisenyi peut être :
 Kisenyi, quartier de Kampala en Ouganda ;
 ancienne orthographe du nom de la ville de Gisenyi au Rwanda.